Illa de Faial a l'arxipèlag de les Açores 
 Faial (Santana), parròquia civil del municipi de Santana, a l'illa i la Regió Autònoma de Madeira
 Faial da Terra, parròquia civil al municipi de Povoação, situat a l'illa de São Miguel i la Regió Autònoma d'Açores